Gours egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008–2020 Alain Paigne

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései